Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1997 genomfördes 7 mars – 9 mars 1997 i Paris i Frankrike.

Resultat

Herrar

Damer

1997 i Paris
Internationella sportevenemang i Paris
Friidrottsåret 1997
1997
Internationella friidrottstävlingar i Frankrike